Rhodohypoxis även rosenblundssläktet är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Rhodohypoxis ingår i familjen Hypoxidaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisordningen
Rhodohypoxis